Línea C1 o Línea C-1 puede hacer referencia a:

 La línea C-1 del Cercanías Asturias;
 La línea C-1 del Cercanías Bilbao;
 La línea C-1 del Cercanías Cádiz;
 La línea C-1 del Cercanías Madrid;
 La línea C-1 del Cercanías Málaga;
 La línea C-1 del Cercanías Murcia/Alicante;
 La línea C-1 del Cercanías Santander;
 La línea C-1 del Cercanías San Sebastián;
 La línea C-1 del Cercanías Sevilla;
 La línea C-1 del Cercanías Valencia;
 La línea C-1 del Cercanías Zaragoza;
 La Línea C1  de transporte urbano de pasajeros de la ciudad de Córdoba, Argentina.
 La Línea C1 de colectivos de Caleta Olivia;
 La Línea C1 de la EMT Madrid, España;
 La Línea C1 de transporte urbano de pasajeros de Zaragoza.
 La línea C1 de buses de Montevideo, Uruguay.